Теорема о частном — утверждение о том, что если результат умножения вектора на величину с произвольным числом верхних и нижних индексов является тензором для любого вектора, то величина с верхними и нижними индексами является тензором.

Формулировка 

Пусть величина  такова, что для любого вектора  величина  является тензором. В этом случае величина  является тензором.

Доказательство 
Рассмотрим преобразование от старой криволинейной системы координат, где вектор имеет координаты  к новой системе координат, где этот же вектор имеет координаты . Условимся обозначать . Обозначим величину .
По условию,  есть тензор, поэтому . Тогда . Так как  является вектором, по правилам преобразования векторов имеем: . Таким образом:  Это равенство должно быть верным для всех , следовательно . Величина  является тензором. Доказательство нетрудно обобщить на любое число верхних и нижних индексов.

Примечания

Литература 

 

Тензорное исчисление
Теоремы тензорного исчисления